Ghio puede estar referido a:

Personas 
 Adrián Ghio (1946-1991), actor argentino de teatro, cine y televisión.

Geografía 
 Lago Ghio, lago de la Argentina.